Таны́п — многозначное понятие:

 Танып — родовое объединение в составе башкир.
 Танып — село в России, Пермский край, Бардымский район.

 Быстрый Танып — река в России, приток Белой, протекает в Пермском крае и Башкортостане.
 Гнилой Танып — река в России.

См. также 
 Таныповка
 Танып-Чишма